Ленъкс Клаудиъс Люис () е бивш професионален боксьор, трикратен световен шампион, двукратен линеен шампион и последният абсолютен световен шампион в тежка категория.

Биография 
Роден е на 2 септември 1965 г. в Уест Хем, Лондон, Великобритания. Състезава се при професионалистите от 1989 до 2003 година.

Печели златен медал в тежка категория на Летните олимпийски игри през 1988 година, побеждавайки Ридик Боу на финала.

Професионални срещи

Източници

Външни препратки 
 Ленъкс Люис – Официален уебсайт
 Ленъкс Люис в BoxRec

Световни шампиони в тежка категория
Британски професионални боксьори
Британски олимпийски шампиони
Британски боксьори
Ямайци във Великобритания